A Daughter of the Sioux – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Selig Polyscope Company
A Daughter of the Sioux – film del 1925 diretto da Ben F. Wilson (come Ben Wilson)